Revolte steht für:
 Revolte, Aufstand
 Die Revolte, deutsches Filmdrama (1969)
 Citroën REVOLTe, Konzeptfahrzeug der Marke Citroën

Le Révolté steht für:
 Le Révolté, französischsprachige anarchistische Zeitung (1879–1894)

Siehe auch:
 Revolt (Begriffsklärung)